Moyne ist

 der Name des Klosters Moyne in Irland
 der deutsche Name der tschechischen Stadt Mojné
 der Name des australischen Verwaltungsgebiets Moyne Shire
 Moyne (Longford) Ort in Irland

Moyne ist der Name folgender Personen:
 Alain Moyne-Bressand (* 1945), französischer Politiker
 Jean-François Moyne (1801–1854), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Ordensgründer

Siehe auch:
 Baron Moyne
 Le Moyne
 Moine